Roketa ima više značenja:
 Roketa (Alesandrija)
 Roketa (Ankona)
 Roketa (Askoli Pičeno)
 Rocchetta e Croce
 Roketa (Kuneo)
 Roketa (Mačerata)
 Roketa (Mantova)
 Roketa (Modena)
 Roketa (Peruđa)
 Roketa (Pjačenca)
 Roketa (Rijeti)

Vidi još 
 Rocchette